Margaret Mayo puede referirse a:

 Margaret Mayo (1936), escritora británica cuyo nombre de nacimiento es Jessica Mayo.
 Margaret Mayo (1882-1951), escritora y dramaturga de Estados Unidos cuyo nombre de nacimiento era Lillian Elizabeth Slatten.